Ouareau bezieht sich auf:

 Lac Ouareau, See in der Provinz Québec, Kanada
 Rivière Ouareau, Fluss in der Provinz Québec, Kanada
 Forêt-Ouareau Regional Park, ein Regionalpark in der Provinz Quebec, Kanada